2 miejscowości w Polsce:
 Sulibórz – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Recz
 Sulibórz – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Czaplinek